Bas van Dooren (né en 1973), ancien coureur cycliste néerlandais spécialiste de VTT cross-country.
 Frans van Dooren (1934-2005), traducteur néerlandais de littérature italienne et latine. 
 Jules Vandooren (1908-1985), footballeur international et entraîneur français. 
 Paul Van Dooren (né en 1950), mathématicien belge.
 Philippe Vandooren (1935-2000), écrivain, journaliste et illustrateur belge.
 Robbie van Dooren, joueur international néerlandais de rink hockey.

Voir aussi